Moskauer Rajon ist der Name mehrerer Stadtbezirke:

 in Russland (russisch /Moskowski rajon):
 Moskauer Rajon (Kaliningrad), in der Stadt Kaliningrad
 Moskauer Rajon (Kasan), in der Stadt Kasan
 Moskauer Rajon (Nischni Nowgorod), in der Stadt Nischni Nowgorod
 Moskauer Rajon (Sankt Petersburg), in der Stadt Sankt Petersburg
 Moskauer Rajon (Tscheboksary), in der Stadt Tscheboksary
 Moskauer Rajon (Twer), in der Stadt Twer

 in der Ukraine (ukrainisch /Moskowskyj rajon):
 Rajon Moskau (Charkiw), in der Stadt Charkiw

 in Weißrussland (weißrussisch /Maskouski rajon):
 Moskauer Rajon (Minsk), in der Stadt Minsk